Desa Kebonsari kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Kebonsari (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,86, long 110,02), 
 Desa Kebonsari (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,31, long 110,15), 
 Desa Kebonsari (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,60, long 110,15), 
 Desa Kebonsari (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,73, long 109,60), 
 Desa Kebonsari (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -8,05, long 111,08), 
 Desa Kebonsari (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,21, long 110,03), 
 Desa Kebonsari (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -6,93, long 110,07), 
 Desa Kebonsari (administrativ by i Indonesien, Banten), 
 Desa Kebonsari (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -6,95, long 109,68), 
 Desa Kebonsari (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,49, long 112,72), 
 Desa Kebonsari (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -6,95, long 110,73), 
 Desa Kebonsari (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,09, long 112,31), 
 Desa Kebonsari (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,73, long 111,49), 
 Desa Kebonsari (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -8,21, long 112,08), 

Robotskapade Indonesienförgreningar